Балиня — фамилия:

 Балыня, Айно (род. 1935) — эстонская, латвийская, советская джазовая певица.
 Балыня, Сигне (род. 1965) — политический деятель и учёный. Академик и доктор экономических наук.